José Salazar puede referirse a los siguientes hombres:

 José Darío Salazar (n.1956), abogado y político colombiano.
 José María Salazar, marino español que desempeñó un papel fundamental en los sucesos inmediatamente posteriores a la Revolución de mayo de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata.
 José Salazar (n.1957), cantante español, integrante del grupo Los Chunguitos.
 José Salazar, guitarrista y cantante mexicano, vocalista de la banda Sputnik.
 José Salazar Ilarregui (1823-1892), ingeniero y político conservador mexicano que fue gobernador de Yucatán.
 José Salazar Ruiz Esparza (1926-2006), pintor mexicano.